Bank Warszawsko Gdański – bank działający w Warszawie w latach międzywojennych.

Historia 
Bank powstał w 1919 w Toruniu pod nazwą Bank Pomorski. W 1922 przeniesiono go do Warszawy, gdzie też zmienił nazwę na Bank Warszawsko Gdański. 

Bank wziął istotny udział w rozwoju sieci strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza na Wschodzie.  

W latach 1921−1926 oba banki utrzymywały oddziały w Gdańsku – Bank Pomorski AG przy  Langasse 60/61 (ob. ul. Długa) (1921), Langer Markt 14 (Długi Targ) (1922), następnie Warschau-Danziger Bank AG/Bank Warszawsko-Gdański S.A. przy Breitgasse 111 (ul. Szeroka) (1922−1927).

Bank miał siedzibę przy ul. Sienkiewicza 3 (1925). Upadł w 1926.

Bibliografia 
 Wojciech Morawski: Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 roku, Muza SA Warszawa 1998, 208 s., 
 książki adresowe
Banki w Warszawie
Dawne banki w Polsce
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1919